У́лица Беляко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Белякова — улица в городе Балашиха (Московская область).
 Улица Белякова — улица во Владимире.
 Улица Белякова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Белякова — улица в Москве.
 Улица Белякова — улица в Новосибирске.
 Улица Белякова — улица в Пензе.
 Улица Белякова — улица в Рязани
 Улица Белякова — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Белякова — улица в Мелитополе.

Казахстан 
 Улица Белякова — улица в Алма-Ате.